Anglosaské příjmení Williams může znamenat:

 Allan Williams (1930–2016) – anglický podnikatel
 Allison Williams (1988) – americká herečka a hudebnice
 Andy Williams (1927–2012) – americký zpěvák a herec
 Angela Williamsová (1980) – americká atletka, sprinterka
 Archie Williams (1915–1993) – americký sprinter
 Ashley Williams – více osob
 Bernard Williams (1929–2003) – britský filozof a etik
 Betty Williamsová (1943–2020) – irská mírová aktivistka
 Big Joe Williams (1903–1982) – americký bluesový zpěvák
 Boswell Williams (1926–2014) – politik a Generální guvernér Svaté Lucie (1980-1982)
 Cliff Williams (1949) – australský baskytarista
 Clifton Williams (1932–1967) – důstojník amerického letectva
 Cootie Williams (1911–1985) – americký jazzový trumpetista
 Cress Williams (1970) – americký herec
 Dafydd Williams (1954) – kanadský lékař a astronaut
 Danielle Williamsová (1992) – jamajská atletka
 Danny Williams – více osob
 Don Williams (1939–2017) – americký countryový zpěvák a písničkář
 Donald Williams (1942–2016) – americký astronaut
 Elijah Williams (1809–1854) – anglický šachový mistr
 Esther Williams (1921–2013) – americká plavkyně a herečka
 Frank Williams (1942–2021) – britský majitel týmu Formule 1 Williams
 George Christopher Williams (1926–2010) – americký evoluční biolog
 Glanmor Williams (1920–2005) – velšský historik
 Gregson-Williams – více osob
 Gwyn Williams – více osob
 Hank Williams starší (1923–1953) – americký countryový zpěvák a písničkář
 Hank Williams III (1972) – americký zpěvák a hudebník
 Harold Ivory Williams (1949–2010) – americký hudebník
 Harry Gregson-Williams (1961) – britský skladatel, dirigent a hudební producent
 Hayley Williams (1988) – americká zpěvačka
 Hugh Richard Bonneville Williams viz Hugh Bonneville (1963) – britský herec
 Charles Williams (rozcestník) – více osob, rozcestník
 Christopher Williams – více osob, rozcestník
 Jason Williams – více různých osob
 Jeffrey Williams (1958) – americký astronaut
 Jesse Williams (1983) – americký atlet
 Jesse Williams (herec) (1981) – americký herec, režisér a producent
 Joe Williams (1918–1999) – americký jazzový zpěvák
 Jody Williams (1950) – americká učitelka a humanitární pracovnice, nobelistka
 John Williams (rozcestník) – více různých osob
 Justin Williams (1981) – kanadský hokejový útočník
 Katt Williams (1971) – americký stand-up komik, herec a rapper
 Kyffin Williams (1918–2006) – velšský malíř
 Lauryn Williamsová (1983) – americká sprinterka
 Leroy Williams (1937–2022) – americký jazzový bubeník
 Lucinda Williams (1953) – americká zpěvačka a kytaristka
 Lynn Williamsová (1960) – kanadská atletka
 Maisie Williamsová (1997) – britská herečka
 Mark Williams (1959) – britský herec
 Marshall Williams (1989) – kanadský herec, model a hudebník
 Martha E. Williamsová (1934–2007) – americká informační vědkyně
 Mary Lou Williams (1910–1981) – americká jazzová pianistka
 Michael K. Williams (1966–2021) – americký herec
 Michelle Williamsová – více různých osob
 Mike Williams (zpěvák) (1968) – americký zpěvák a textař
 Neco Williams (2001) – velšský profesionální fotbalista
 Novlene Williams-Mills (1982) – jamajská sprinterka
 Olivia Williamsová (1968) – anglická divadelní, televizní a filmová herečka
 Owain Fôn Williams (1987) – velšský fotbalista
 Percy Williams (1908–1982) – kanadský atlet, sprinter
 Percy Williams Bridgman (1882–1961) – americký experimentální fyzik a filosof, nositel Nobelovy ceny
 Peter Williams (1957) – jamajský herec
 Peter J. Williams (1970) – britský evangelikální teolog
 Pharrell Williams (1973) – americký zpěvák, rapper, producent a skladatel
 Ralph Vaughan Williams (1872–1958) – anglický hudební skladatel
 Randy Williams (1953) – americký atlet, skokan
 Raymond Williams (1921–1988) - britský literární teoretik a spisovatel
 Rhyne Williams (1992) – americký tenista
 Rhys Williams – více osob
 Richard Williams – více osob
 Robbie Williams (Robert Peter Williams; 1974) – anglický zpěvák popové hudby
 Robin Williams (1951–2014) – americký herec a komik
 Roger Williams (1603–1683) – novoanglický protestantský duchovní
 Rowan Williams (1950) – anglikánský biskup, teolog a básník
 Rupert Gregson-Williams (1966) – britský skladatel filmové hudby
 Saul Williams (1972) – americký spisovatel, herec a hudebník
 Serena Williamsová (1981) – americká tenistka
 Shane Mark Williams (1977) – velšský ragbista
 Shericka Williamsová (1985) – jamajská atletka-sprinterka
 Sonny Bill Williams (1985) – novozélandský ragbista a bývalý boxer
 Stanley Williams (1953–2005) – zakladatel amerického černošského gangu Crips
 Steve Williams – více osob
 Sunita Williamsová (1965) – americká astronautka
 Suzanne Williamsová (1956) – australská judistka
 Tad Williams (1957) – americký spisovatel sci-fi a fantasy
 Taraje Williams-Murray (1984) – americký zápasník – judista a grappler
 Tarvis Williams (1978) – americký basketbalista hrající českou Národní basketbalovou ligu
 Ted Williams (Theodore Samuel; 1918–2002) – americký baseballista, pálkař
 Tennessee Williams (Thomas Lanier Williams; 1911–1983) – americký dramatik
 Thomas Stafford Williams (1930) – arcibiskup Wellingtonu a novozélandský kardinál
 Tonique Williams-Darling (1976) – bahamská atletka, sprinterka
 Tony Williams (1945–1997) – americký jazzový bubeník
 Tony Williams (anglický hudebník) (1947) – anglický hudebník
 Treat Williams (1951) – americký herec a režisér
 Tyrone Williams (1970) – kanadský hráč kanadského a amerického fotbalu
 Venus Williamsová (1980) – americká tenistka
 Waldo Williams (1904–1971) – velšský básník
 Walter Jon Williams (1953) – americký spisovatel žánru science fiction
 Wendy O. Williams (1949–1998) – americká skladatelka, herečka a rocková zpěvačka
 Willi Williams (1953) – jamajský hudebník
 William Williams (politik) (1731–1811) – americký politik
 William Carlos Williams (1883–1963) – americký básník
 Yvette Williamsová (1929–2019) – novozélandská atletka, olympijská vítězka ve skoku do dálky

Podobná příjmení 
 Gregson-Williams

Externí odkazy 
 

Anglická příjmení